Monster Energy Yamaha Team anterior numit Movistar Yamaha Team este o echipă formată în 2007 și piloții sunt Jorge Lorenzo și
Valentino Rossi.
In 2022 echipa este formata din Fabio Quartararo si Franco Morbidelli si se numeste Monster Energy Yamaha MotoGP.

Rezultate Fiat Yamaha Team (2007-prezent)

Motociclism
Fiat